kapus, foglalkozás
Sport
 Kézilabdakapus
 Labdarúgókapus
Földrajz
 Kapus-patak Erdélyben, Kalotaszegen
 Kiskapus város Romániában, Szeben megyében
 Magyarkapus falu Romániában, Kolozs megyében
 Magyarkiskapus falu Romániában, Kolozs megyében
 Nagykapus falu Romániában, Szeben megyében